Alamode (von französisch à la mode „nach der Mode“, „modisch“, „modern“) steht für:

 Alamode-Literatur, stark von französischen und italienischen Vorbildern beeinflusste Richtung der deutschen Literatur im 17. Jahrhundert, allgemeiner sprach man auch vom Alamode-Wesen und nannte den entsprechenden Zeitraum auch Alamodezeit
 Alamode Filmdistribution, Filmverleih in München
 Alamode Island, Insel der Terra Firma Islands vor der Küste der Antarktischen Halbinsel